Star Wars Insider — науково-фантастичний періодичний журнал, який спеціалізується на Зоряних війнах. Журнал заснований у 1987 році під назвою «The Lucasfilm Fan Club». У 1994 році перейменований на сучасну назву. У ньому публікуються уривки романів, оповідання, статті, що стосуються всесвіту «Зоряних війн», та інформаційний бюлетень «Bantha Tracks», який створюється фанатами Зоряних війн. Багато статей та коміксів гумористичного напрямку.

Star Wars Insider не продається у Німеччині, оскільки в цій країні є власний ліцензований журнал «Star Wars — Das offizielle Magazin».

Посилання 
 

Друковані видання, засновані 1987
Журнали США
Журнали фантастики США
Фандом Зоряних війн